Антофага́ста () — назва декількох об'єктів у Південній Америці:

 Антофагаста (місто) — комуна і місто на півночі Чилі, столиця регіону Антофагаста
 Антофагаста (провінція) — провінція в Чилі у складі області Антофагаста
 Антофагаста (область) — регіон Чилі
 Антофагаста (вулкан) — вулкан в аргентинській провінції Катамарка
  — чилійський футбольний клуб